FQ peut faire référence à :
 Mozambique, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports, 
 Thomas Cook Airlines Belgium, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,

Code